Gorjani je lahko:
 Gorjani Sutinski (Hrvaška)
 Gorjani, Užice (Srbija)
 Gorjani (Hrvaška)